Hilsch ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hilsch (* 1938), deutscher Mediävist
 Rudolf Hilsch (1903–1972), deutscher Physiker und Hochschullehrer